Statistika Maltese Premier League v sezoně 1970/71.

Přehled 

Hrálo osm týmů, šampionem se stal tým Sliema Wanderers FC.

Tabulka 

Play-off
 Sliema Wanderers FC 3–0 Marsa FC

Reference 

Maltese Premier League
Fotbal v Evropě v roce 1970
Fotbal v Evropě v roce 1971